

Brasil 
 Museu da Educação e do Brinquedo

Portugal 
 Museu do Brinquedo (Sintra)
 Museu do Brinquedo da Madeira
 Museu do Brinquedo Português

Desambiguações de museus